Галуха — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 5 км к северо-востоку от центра города Опочка, у автодороге на Псков ().

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 21 человек, на 2012 год — 10 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района